Van Swol est un patronyme d'origine néerlandaise. Il est porté par :
 Arnt van Swol, dit Maître Arnt, peintre flamand.
 Wesley van Swol, DJ néerlandais, connu sous le pseudonyme de Partyraiser.

Patronyme flamand